Custard – gruppo musicale australiano
 Custard – gruppo musicale tedesco
 Custard Records – etichetta discografica statunitense
 Custard – personaggio della serie animata Roobarb
 Pasticcina (Custard) – personaggio che compare nel media-franchise di Fragolina Dolcecuore